Other People – powieść Martina Amisa (1981)
 Other People – amerykański film z 2016 w reżyserii Chrisa Kelly’ego
 Other People – singel LP (2016)
 Other People – album zespołu The Rails (2017)